De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2017 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 11 juni 2017 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmeló, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
 Mattia Pasini werd drie weken na de Grand Prix gediskwalificeerd omdat hij illegale olie gebruikte in zijn motor.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Catalonië